Typ 183 oder Type 183 steht für:

 Peugeot Typ 183, Automodell der Marke Peugeot
 Sietas Typ 183, Frachtschiffstyp der Sietas-Werft
 Duesenberg Type 183, Automodell der Marke Duesenberg

Abkürzung